Дискография Джорджа Бенсона включает в себя тридцать четыре студийных альбома, пять концертных альбомов, семь сборников и двадцать два сингла, изданных на таких лейблах, как Prestige Records, Columbia Records, Verve Records, A&M Records, CTI Records, Warner Bros. Records, GRP Records и Concord Records, а также три VHS/DVD.

Внимание: данную дискографию составляют только оригинальные издания, здесь не представлено таких переизданий, как «Willow Weep for Me», «Witchcraft», «Take Five», «Cast Your Fate to the Wind», «GB», «Live in Concert», «The Electrifying George Benson», «The Most Exciting New Guitarist on the Jazz Scene», «California Dreamin'», «Lil Darlin'», «Masquerade», «The Masquerade Is Over», «Live at Casa Caribe», «All Blues», «Blue Bossa», «After Hours», «Golden Legends Live», «Jazz After Hours with George Benson» и мн.др. Эти альбомы являются вариантами уже изданных альбомов и не могут быть включены в официальную дискографию. Такие издания как «George Benson/Jack McDuff», … являются сборниками.

Дискография

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники 

*компиляции, содержащие ранее неизданный материал

**компиляции, содержащие ранее неизданный на сд материал

Синглы и EP

Как участник 

*Harlem Underground Band «Harlem Underground» и George Benson with the Harlem Underground Band «Erotic Moods» с одной сессии и включают две одинаковые композиции.

Проекты 

*Gerald McCauley «The McCauley Sessions» и Cafe Soul All Stars «Love Pages» содержат одну и ту же композицию, исполненную Джорджем Бенсоном. Первый альбом является оригинальным, но его очень сложно найти, поэтому второй также присутствует в данной дискографии.

Трибьюты

Продюсерская деятельность

Видеография

Видеоальбомы 
 Live at Montreux 1986 (1986) (DVD, VHS)
 Absolutely Live (2000) (DVD, VHS)
 George Benson with The McCoy Tyner Trio — Round Midnight (1989) (VHS)

Видеокурсы 
 George Benson — The Art of Jazz Guitar (2006)

DVD & VHS с участием Джорджа Бенсона 
 North Sea Jazz Festival 2009 (2009)
 Michel Legrand & Friends — Fifty Years of Music & Movies (2010)

Видеоклипы

Видеоклипы с участием Джорджа Бенсона

Примечания 
General

 George Benson > Discography
 
 
 
 

Бенсон, Джордж
Бенсон, Джордж